O Bolo () ist eine spanische Gemeinde (Concello) mit  Einwohnern (Stand: ) in der Provinz Ourense der Autonomen Gemeinschaft Galicien.

Geografie 
O Bolo liegt im östlichen Teil der Provinz Ourense ca. 65 Kilometer östlich der Provinzhauptstadt Ourense.

Umgeben wird O Bolo von den fünf Nachbargemeinden:

Das Relief der Gemeinde ist größtenteils gebirgig und schroff, nach Westen flacher, nach Osten mit höheren Erhebungen. Im Norden werden in der Fraga de Ramalla Höhen von über  erreicht. Sein hydrografisches Netz wird durch den Fluss Bibei gegliedert, der als Grenze zwischen den Gemeinden O Bolo und Manzaneda dient, die diesen Fluss für den Bau des Stausees O Vao in Viana do Bolo nutten. Dieser Fluss erhält bis zum Ende von Chandoiro, wo er das Wasser des Xares-Flusses empfängt, keinen nennenswerten Zufluss. Der Fluss Xares seinerseits führt zum Bau der Stauseen von Prada und Santa Eulalia, letzterer zwischen der Grenze von A Veiga und O Bolo.

Gemeindegliederung 
Die Gemeinde gliedert sich in 18 Pfarrbezirke (Parroquias):

Der Sitz der Gemeinde befindet sich in O Bolo in der gleichnamigen Parroquia.

Bevölkerungsentwicklung 

Nach einem Anwachsen der Gemeindegröße auf über 5500 Einwohner um 1940 sank die Zahl der Bevölkerung in der Folgezeit stetig bis nun unter 1000.

Geschichte 
Die ersten Hinweise erscheinen in den Texten und klassischen Quellen aus römischen Zeiten, insbesondere denen des Ptolemäus. Hier wurde eine der 22 Siedlungen gegründet, die vom Conventus mit der Hauptstadt in Asturica Augusta, dem heutigen Astorga abhängig war. Konkret ließen sich die Németas auf dem Gebiet des heutigen O Bolo nieder und nannten den Hauptort „Volobriga“.

Nach dem Rückzug der Römer aus der Region und der Ankunft von Sueben und Westgoten und der politisch-religiösen Vereinigung in der Zeit von Leovigild und seinem Nachfolger Rekkared I. beim nächsten Mal gab es eine Zeit des Friedens.
In der Zeit der Repoblación () spielten sie aufgrund des Fehlens von Ordensniederlassungen und damit der Neutgründung von Klöstern keine überragende Rolle, wenngleich die Klöster ihren Einfluss geltend machen konnten: San Pedro de Montes, San Martín de Castañeda, Santa María de Cariacedo, Santa María de Acibeiro, San Julián de Samos, Celanova.

Im Mittelalter wurde die Burg gebaut, wobei es nicht sicher bekannt ist, wer sie errichten ließ. Einige schreiben es Königin Doña Urraca zu, der Tochter von König Alfons VI. und andere schreiben es ihrer Tochter Sancha Raimúndez zu. Die fieberhafte Förderung ziviler und militärischer Bauten im 12. und 13. Jahrhundert findet in dieser Zeit in Galicien statt, um Gebiete zu schützen und über eine bessere Kontrolle zu beherrschen. Es hatte einen Grafschaftstitel und gehörte den Grafen von Lemos.

Die Stadt O Bolo erhielt von den kastilisch-leonischen Monarchen Privilegien für die Dienste, die sie dem Hof leisteten. Ein Beispiel dafür ist die Dokumentation, die als Ergebnis des Bruderkriegs zwischen Peter I. und  Heinrich II. verfügbar ist.

Dieser Krieg hatte Auswirkungen auf die heutigen Gemeinden O Bolo und A Veiga, da König Heinrich II. dieser Gerichtsbarkeit und der von Viana do Bolo die Privilegien der Offenheit und Freiheiten im Austausch für die gewährte Unterstützung gewährte. Diese Privilegien führten zu ständigen Rechtsstreitigkeiten und bildeten die Grundlage, dass beide Gerichtsbarkeiten von jeglicher Herrschaft befreit waren.

Am Ende des 15. Jahrhunderts und anlässlich der Irmandinischen Revolten wurde die Burg von O Bolo in der dritten Revolte zerstört und nach deren Ende auf Befehl von Juan de Pimentel, Graf von Benavente und Eigentümer dieser Ländereien, wieder aufgebaut.

Die Tatsache, dass die Gerichtsbarkeit von O Bolo Privilegien genoss, die von König Heinrich II. gewährt und von nachfolgenden Königen bestätigt wurden, führte dazu, dass sie von den Bolesen in ständigen Rechtsstreitigkeiten benutzt wurden, die Forderungen der Herren von Pimentel Steuern zu zahlen, mit ständigen Weigerungen zu beantworten, was dazu führte, dass der Graf von Benavente seine Zuständigkeit nur mit Mühe ausüben konnte.

Es ist nicht klar, wann die Einwohner von O Bolo königlich wurden. Es wird argumentiert, dass es in einer Zusammenkunft zwischen dem Rat von O Bolo und Don Pedro de Pimentel am Ende des 16. Jahrhunderts gewesen sein könnte, denn von diesem Moment an gibt es keine Hinweise auf einen Lehnsherrn mehr.

Im 18. Jahrhundert begann der Verfall der Burg, die von den Nachbarn als Steinbruch genutzt wurde, und auch den Verlust ihrer Umgebung durch das Angrenzen von Häusern an die Burg.

Während der Napoleonischen Kriege war die Region Valdedoras Schauplatz gewaltsamer Zusammenstöße zwischen französischen Truppen und ihren Bewohnern, angeführt von Abt Casoio, die den Durchgang von General Soult verhinderten. Im alten Regime gehörten die Parroquias, aus denen sich die heutige Gemeinde O Bolo zusammensetzt, der königlichen Gerichtsbarkeit von O Bolo und Viana do Bolo an, die von den jeweiligen ordentlichen Bürgermeistern im Namen des Königs regiert wurden. Mit der Einrichtung der ersten konstitutionellen Räte im Jahr 1812 wurde die Gemeinde O Bolo geschaffen, die in den Gerichtsbezirk Valedoras und in die Provinz Galicien integriert wurde.

Die Verwaltung des alten Regimes wurde 1814 nach der Aufhebung der Verfassung durch Gesetzesdekret von  Ferdinand VII. wiederhergestellt.

Im Trienio Liberal wurde die Provinz Galicien im Jahre 1822 geteilt, einschließlich fast der gesamten Region Valdeorras in der Provinz Villafranca del Bierzo, mit Ausnahme von O Bolo, das Teil des Viana-Distrikts und damit der neuen Provinz Ourense wurde.

Nach der Wiederherstellung des Gemeindewesens im Jahr 1834 wurde die Gemeinde mit den gleichen Grenzen wie die derzeitige vom Gerichtsbezirk Vilamartín abhängig gegründet und in die neue Provinz Ourense integriert. Kurz darauf kehrte er wieder in den Viana-Distrikt zurück, wo er bis zu seiner Auflösung im Jahr 1867 blieb, dem Datum, an dem sie sich dem von Valedoras anschloss. Die Gemeinde gehört derzeit zum Gerichtsbezirk Puebla de Trives.

Sehenswürdigkeiten 
 Schlossmuseum O Bolo
1999 begann die Restaurierung, die 2001 abgeschlossen wurde. Das Schlossmuseum O Bolo ist öffentlich zugänglich, interaktiv und ermöglicht es, auf angenehme und unterhaltsame Weise die Geschichte einer Festung aus dem 15. Jahrhundert zu erleben. Dieses Interpretationszentrum zeigt die Entwicklung des Schlosses von seinen Anfängen bis heute. Dafür bietet die Ausstellung die Nachbildung verschiedener Umgebungen der damaligen Zeit, die Reproduktion von Tischobjekten, Texten und Illustrationen, die berührt und verwendet werden können, damit sich der Besucher wie ein Akteur in der Geschichte fühlen kann. Dank seiner Sanierung ist es möglich, seine Terrasse zu betreten oder die Aussicht zu genießen, die der etwa 20 Meter hohe Turm bietet.

 Sanktuarium Santa María das Ermitas
Das Gebäude liegt in der gleichnamigen Ortschaft und wurde im Mai 2006 von der Xunta de Galicia zum Bien de Interés Cultural erklärt. Die Geschichte dieses Heiligtums beginnt mit der Entdeckung des Bildes durch einige Hirten. Die Kühe, um die sie sich kümmerten, brüllten und benahmen sich seltsam, als sie eine bestimmte Stelle erreichten. Die Hirten entdeckten in einer Höhle das Bild der Jungfrau mit dem Kind, eine romanische Schnitzerei. Aufgrund dieser Entdeckung beschlossen die Einheimischen, eine Einsiedelei zu errichten, um ein solch wundersames Bildnis zu verehren.

Das Heiligtum ist größtenteils barock, der Grund für seinen Bau war die wundersame Heilung, die die Jungfrau von As Ermitas in der nahe gelegenen Ortschaft San Miguel de Viduela der Nachbargemeinde Manzaneda an einem Bischof von Astorga namens Don Alonso Messía de Tobar vollbrachte, der aus Dankbarkeit für diese Tatsache der Prälatur 1624 den Bau einer neuen Kirche anordnete. Hinzu kamen neue Bauten wie das Verwaltungshaus, die Erweiterung des Atriums oder des Portikus, des Kreuzwegs und einer Herberge für Pilger, die zum Heiligtum kamen in der Hoffnung, dass das wundertätige Bild von As Ermitas ihre Bitte erfüllen würde oder in Danksagung dafür, dass es ihre Gebete erfüllt gesehen hat. Aus dem 20. Jahrhundert datieren einige der Gebäude, in denen die Seminaristen untergebracht sind. Das Heiligtum von As Ermitas ist bekannt, weil es ungefähr zwanzig Jahre lang ein Nebenseminar von Astorga war.

Sein Inneres ist in drei Schiffe von ungleicher Breite unterteilt, es hat ein Querschiff und einen Camarín, der für die Gläubigen zugänglich ist, wo das Bild der Jungfrau von As Ermitas genauer bewundert werden kann, und ein Altarbild mit der Darstellung der Entschlafung Mariens.

Wirtschaft 
In Bezug auf die Wirtschaft in der Gemeinde O Bolo stechen die traditionellen landwirtschaftlichen Aktivitäten im Zusammenhang mit Landwirtschaft und Viehzucht hervor. Dies sind kleinbäuerliche Betriebe, die mit zunehmender Aufgabe der Eigenerzeugung zunehmend auf fleischorientierte Haltung von Ziegen und Rinder ausgerichtet werden. Dies ist der Hauptgrund dafür, dass Wiesen und Weiden den größten Teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche einnehmen. Hervorzuheben ist der Weinsektor im Weinbaugebiet Valdeorras. Aufgrund der Fülle an Kastanienbäumen in dieser Gemeinde ist die Kastanie ein sehr geschätztes und vermarktetes Produkt in der Gegend. Der tertiäre Sektor ist der wichtigste trotz der Tatsache, dass sowohl kommerzielle Aktivitäten als auch öffentliche Dienstleistungen aufgrund der Abhängigkeit und Nähe von Bevölkerungszentren wie A Rúa, O Barco de Valdedoras, Viana do Bolo und Puebla de Trives schlecht entwickelt sind.

Verkehr 
Die wichtigste Verkehrsader ist die Provinzstraße OU-533. Sie verbindet die Gemeinde über die nördlichen Nachbargemeinden Petín und Larouco mit der Nationalstraße N-536, im Süden über die Nachbargemeinde Viana do Bolo mit der Nationalstraße N-525 und an die Autovía A-52 („Autovía de las Rías Bajas“) von Benavente nach Vigo. Kleinere Landstraßen verbinden O Bolo mit den restlichen Nachbargemeinden.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Galicien
Gemeindegründung 1834